Karina heeft meerdere betekenissen:

 de artiestennaam van María Isabel Bárbara Llaudés Santiago
 een meisjesnaam, variant van Catharina
 een plantengeslacht uit de Gentiaanfamilie, Karina (plant)
 een volk, Karina (volk)

Zie ook
 Carina (doorverwijspagina)